İntepe steht für:

 İntepe (Çanakkale), Ort in der türkischen Provinz Çanakkale

İntepe ist der Familienname folgender Personen:

 Hilmi Cem İntepe (* 1992), türkischer Schauspieler